Der Begriff Gammopathie ist mehrdeutig:

 Monoklonale Gammopathie, eine Veränderung der Proteine des Blutplasmas
 Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz, eine Ausschlussdiagnose bei einer Blut- oder Urinuntersuchung